Анге́льський — прізвище.

Відомі носії 
 Ангельський Дмитро Іванович (1898-1938) — український графік, живописець.
 Ангельський Олег В'ячеславович (1957) — український інженер-оптик, доктор фізико-математичних наук (1991), професор (1991).